Ярошевич (белор. Ярашэвіч, , идиш יאראָשעוויטש) — фамилия белорусского, польского, еврейского происхождения.

Известные носители 
 Ярошевич, Алла Михайловна (более известна как Ивашкевич; род. 1988) — белорусская спортсменка.
 Ярошевич, Анджей (род. 1938) — польский кинооператор.
 Ярошевич, Андрей Иванович (1875—1941) — советский украинский статистик, профессор.
 Ярошевич, Дмитрий Климентьевич (1911—1966) — советский военный, государственный и политический деятель, вице-адмирал.
 Ярошевич, Жозефинна (род. 1946) — израильская художница, сценарист и педагог.
 Ярошевич, Зинаида Петровна (род. 1940) — советская работница сельского хозяйства, Герой Социалистического Труда.
 Ярошевич, Никанор Казимирович (1885 — не ранее 1937) — ректор Белорусского политехнического института (1920—1922).
 Ярошевич, Осип (Иосиф) Бенедиктович (1793—1860) — юрист, профессор Виленского университета.
 Ярошевич, Пётр (1909—1992) — польский государственный и политический деятель.
 Ярошевич, Станислав (1796—1857) — польский педагог, писатель и благотворитель.
 Ярошевич, Степан Александрович (1883—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Ярошевич, Флориан — польский францисканин-реформат.
 Ярошевич, Ян — польский архитектор.
 Ярошевич, Ян (1903—1980) — епископ Кельце.

См. также

Примечания